Leposoma southi är en ödleart som beskrevs av  Alexander Grant Ruthven och GAIGE 1924. Leposoma southi ingår i släktet Leposoma och familjen Gymnophthalmidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 L. s. southi
 L. s. orientalis

Källor 

Fjällbärande kräldjur
southi